Als Herzogtum Lauenburg wird folgendes bezeichnet:

 Herzogtum Sachsen-Lauenburg (1296–1876), ein ehemaliges Fürstentum im heutigen Schleswig-Holstein 
 Kreis Herzogtum Lauenburg, ein Kreis in Schleswig-Holstein mit Verwaltungssitz in Ratzeburg
 Stiftung Herzogtum Lauenburg, eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in der Stadt Mölln